Сорокино — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
Входит в состав Ивановского сельсовета.

В деревне есть улицы Партизанская и Советская.

10 июня 2008 года в одном из одноэтажных домов произошёл пожар, в результате которого погиб 49-летний мужчина.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 9 мужчин и 55 женщин из 114 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района